Хуан Гереро има више значења:

 Хуан Гереро (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хуан Гереро (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику